Koruška je český rodový název pro několik druhů koruškovitých ryb:
 Allosmerus 
 Allosmerus elongatus – koruška štíhlá
 Hypomesus
 Osmerus
 Osmerus eperlanus – koruška evropská
 Spirinchus
 Thaleichthys
 Thaleichthys pacificus – koruška americká

a rodové jméno v obchodních názvech ryb:
 koruška polární – huňáček severní